Суперкубок Туреччини з футболу 2014 — 41-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 серпня 2014 року між чемпіоном Туреччини «Фенербахче» та володарем кубка Туреччини «Галатасараєм».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2014
Туреччина
2014 у турецькому спорті